Estat d'Oyo, estat federat de Nigèria
 Regne d'Oyo o Imperi d'Oyo, antic regne natiu de Nigèria 
 Oyo (ciutat de Nigèria)
 Oyo (Congo), ciutat de la regió de Cuvette, a la república del Congo 
 Riu Oyo, riu del sud de Java a Indonèsia